SŽD-Baureihe Л steht für folgende Loks:
 Russische Baureihe Л, Dampflokomotiven des Russischen Kaiserreichs
 SŽD-Baureihe Л (1945), sowjetische Dampflokomotiven